Az Úrvalsdeild 1955-ös szezonja volt a bajnokság negyvennegyedik kiírása. A bajnokságban 6 csapat vett részt, a győztes a KR lett. Ez volt az első szezon, hogy a bajnokságból kiesett egy csapat.

Végeredmény

Források
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1955

1955
Izland 1